Sultaniye kan syfta på följande platser:

Iran 

 Solţānīyeh, ort, Zanjan,

Turkiet 

 Karapınar (distriktshuvudort i Turkiet), Konya, 

Robotskapade Iranförgreningar
Robotskapade Turkietförgreningar